pustel, met pus gevuld, oppervlakkig gelegen blaasje in de huid.
 steenpuist, ontstoken haarzakje in de huid, ontstaan door bacterie-infectie en besmettelijk bij openbreken.
 acne of jeugdpuistjes.